Stan na 27 października 2013

Ambasada RP w Republice Macedonii w Skopje
szef placówki: Jacek Multanowski (ambasador)
Strona oficjalna

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Nairobi (Kenia).

Konsulat Honorowy RP w Antananarywie
konsul honorowy: Zbigniew Kasprzyk (język konsula polski, francuski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Południowa Afryka).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nowym Delhi (Indie).

Ambasada RP w Malezji w Kuala Lumpur
szef placówki: Marcin Kubiak (ambasador)
Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Kuching
konsul honorowy: Raziah Mahmud-Geneid (język konsula angielski, malajski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Algierze (Algieria).

Konsulat Honorowy RP w Bamako
konsul honorowy: Mamoudou Garba Samassekou

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Rzymie (Włochy).

Konsulat Generalny (Honorowy) RP w Valletcie
konsul honorowy: Stephen P. England (język konsula angielski, włoski)

Ambasada RP w Królestwie Marokańskim w Rabacie
szef placówki: Marek Ziółkowski (ambasador)
Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Casablance
 konsul honorowy: Saâd Sefrioui (język konsula Francuski, angielski, arabski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Rabacie (Maroko).

Konsulat Honorowy RP w Nawakszut
konsul honorowy: El Khalil Ould Oumar (język konsula arabski, francuski, hiszpański, angielski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Ambasada RP w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych w Meksyku
szef placówki: Beata Wojna (ambasador)
Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Acapulco
konsul honorowy:  Manlio Favio Pano Mendoza (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Cancún
konsul honorowy:  Luis Miguel Camara Patron (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Guadalajarze
konsul honorowy:  José Manuel Gomez Vazquez Aldana (język konsula hiszpański, angielski, francuski)

Konsulat Honorowy RP w Guanajuato
konsul honorowy:  Hector Eduardo Webb Cruces (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Monterrey
konsul honorowy: Enrique Javier Macías Rodríguez

Konsulat Honorowy w Tijaunie
konsul honorowy:  Pedro Humberto Alonzo Bernal (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy w Tulancingo
konsul honorowy:  Alberto Stebelski Orlowski (język konsula hiszpański, polski, angielski, francuski). Odwołany po odmowie przyjęcia odznaczenia nadanego przez Prezydenta RP.

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Brak stosunków dyplomatycznych między Polską a Mikronezją. Najbliższa polska ambasada znajduje się w Canberze (Australia).

Ambasada RP w Republice Mołdawii w Kiszyniowie
szef placówki: Artur Michalski (ambasador)
Strona oficjalna

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Paryżu (Francja).

Konsulat Honorowy w Monako
konsul honorowy:  Wojciech Janowski (język konsula polski, francuski, angielski, włoski)
Strona oficjalna

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Pekinie (Chiny).

Konsulat Honorowy RP w Ułan Bator
konsul honorowy: Gankhuyag Dashdeleg (język konsula angielski, rosyjski, turecki)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Republika Południowej Afryki).

Konsulat Honorowy w Maputo
Konsul honorowy:  Alberto T. Mabjaia (język konsula polski, portugalski, angielski)

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych